Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1943 го́да  () — 23-й чемпионат Латвии по футболу, 16-й под названием «Высшая лига». Турнир был сыгран во время немецкой оккупации.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1943
1943 год в Латвии
Футбол в Европе в 1943 году